Алекса́ндр Ю́рьевич Проко́пьев () — российский хоккеист, центральный нападающий. Тренер. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанник электростальского хоккея. Рекордсмен по числу игр за сборную России (156). Двукратный чемпион России (2000 в составе «Динамо» и 2004 в составе «Авангарда»). Забил 107 шайб в чемпионатах России.

В сезонах 2000—2005 годов провел за «Авангард» 307 игр, забросил 76 шайб, сделал 139 передач, набрал 218 минут штрафа. Лучший снайпер команды 2004 года. Играл под № 32.

10 сентября 2006 в составе «Химика-2» Мытищи получил удар в лицо клюшкой в результате чего были серьезно повреждены хрусталик и роговица глаза.

В высшем дивизионе 621 игра, 154 шайбы, 229 передач, 499 минут штрафа. Всего за карьеру в различных лигах сыграл 930 матчей, забросил 267 шайб, сделал 347 передач, набрал 662 минуты штрафа.

В 2007—2010 годах работал тренером в команде КХЛ «Атлант». С 2011 года — тренер команды МХЛ «Серебряные Львы».
В сезонах 2014—2016 — главный тренер команды ЦСКА 1999 года рождения.

С 6 мая 2019 года возглавил клуб ВХЛ «Тамбов».

Статистика

Клубная 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке МХЛ.
 b В «Регулярном сезоне» учитывается статистика игрока совместно с Плей-офф.

Международная

Достижения и награды

Как игрок 

Командные

Личные

Другие

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты СССР
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Корд»
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Атлант»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Атлант»
Тренеры ХК «Звезда» Чехов
Тренеры ХК «Витязь»
Тренеры ХК «Тамбов»
Тренеры ХК «Зауралье»